Shichinohe (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Aomori: Shichinohe (Aomori)
 ein Lehen mit dieser als Hauptstadt: Shichinohe (Han)